CMP er et akronym, der kan henvise til flere artikler:

 Copenhagen Malmö Port
 Cytidinmonofosfat
 Centre for Medical Parasitology
 Chip-multiprocessor - en slags flerkerne-processor